Суминия () — род синапсид из инфраотряда веньюковиоидей (Venyukovioidea) подотряда аномодонтов, живших во времена пермского периода ( назад) на территории современной России. Включает единственный вид — Suminia getmanovi. Получила название Suminia getmanovi в честь руководителя раскопочных работ Д. Л. Сумина и автора находки.

Описание 
Известный экземпляр был обнаружен в городе Котельниче на реке Вятка в песчаниковых отложениях: последнее говорит о том, что скорее всего суминия была жителем речной дельты. Зубы этого экземпляра были сильно изношены, что говорит о том, что она питалась растительной пищей с большим содержанием частиц песка. Образцы, найденные позднее, говорят о том, что суминия вела древесный образ жизни.

Зубы суминии были достаточно крупными по отношению к размеру тела, с одним бугорком на каждом зубе и многими зазубринами, как на ноже. В течение жизни зубы выпадали и вырастали вновь.

Глазная впадина была достаточно крупной. Лапы были цепкими, что позволило исследователям предположить, что суминия была одним из самых ранних древолазающих позвоночных.

Примечания

Литература 
 Patricia Vickers-Rich and Thomas H. Rich. 1993. The Great Russian Dinosaurs. Gunter Graphics, Pg 37.
 Rybczynski N. 2000. Cranial anatomy and phylogenetic position of Suminia getmanovi, a basal anomodont (Amniota: Therapsida) from the Late Permian of Eastern Europe. Zoological Journal of the Linnean Society 130: 329—373.
 Jörg Fröbisch and Robert R. Reisz. 2009. The Late Permian herbivore Suminia and the early evolution of arboreality in terrestrial vertebrate ecosystems. Proceedings of the Royal Society B, Online First. .

Ссылки 
 Discovery and life.
 Skull.
 Genealogical table.

Аномодонты
Монотипические роды синапсид
Синапсиды пермского периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 1994 году